Houtermans steht für:

 Charlotte Houtermans (1899–1993), deutsch-US-amerikanische Physico-Chemikerin und Hochschullehrerin
 Friedrich Georg Houtermans (1903–1966), deutscher Physiker
 Houtermans (Mondkrater), Einschlagkrater am östlichen Rand der Mondvorderseite